Ainsworth ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ainsworth (Indiana), im Lake County
 Ainsworth (Iowa), im Washington County
 Ainsworth (Nebraska), im Brown County
 Ainsworth (Texas), im Liberty County
 Ainsworth (Washington), Geisterstadt
 Ainsworth (Town), Town(ship) im Langlade County, Wisconsin
 Ainsworth Corner, im Siskiyou County, Kalifornien
 Ainsworth Election Precinct, Civil district im Brown County, Nebraska
 Ainsworth Junction, im Franklin County, Washington

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Ainsworth Brook, im Allegany County, New York
 Ainsworth Creek, im Palo Pinto County, Texas

Parks in den Vereinigten Staaten:
 Ainsworth Park, im Hennepin County, Minnesota
 Ainsworth State Park (Oregon), im Multnomah County
 Ainsworth State Park (Vermont), im Orange County
 Ainsworth Blocks, im Multnomah County, Oregon
 Ainsworth Army Air Field Historical Marker, im Brown County, Nebraska

Orte in Kanada:
 Ainsworth Hot Springs (British Columbia)

Orte in England:
 Ainsworth (Greater Manchester)

Ainsworth ist der Familienname folgender Personen:
 Alf Ainsworth (1913–1975), englischer Fußballspieler
 Bob Ainsworth (* 1952), britischer Politiker
 Charles Ainsworth (1885–1955), englischer Fußballspieler
 Charles F. Ainsworth (1853–1931), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 David Ainsworth (* 1958), englischer Fußballspieler
 Dorothy Sears Ainsworth (1894–1976), US-amerikanische Sportlehrerin, -pädagogin, Hochschullehrerin, Gründerin und Funktionärin 
 Edgar Ainsworth (1910–1952), englischer Fußballspieler
 Fred Ainsworth (1894–1981), englischer Fußballspieler
 Gareth Ainsworth (* 1973), englischer Fußballspieler und -trainer
 Henry Ainsworth (1571–1622), englischer Gelehrter
 Jack Ainsworth (1922–1981), englischer Fußballspieler
 John Ainsworth-Davis (1895–1976), walisischer Leichtathlet
 Kacey Ainsworth (* 1971), englische Schauspielerin
 Kurt Ainsworth (* 1978), US-amerikanischer Baseballspieler
 Lexi Ainsworth (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin
 Lionel Ainsworth (* 1987), englischer Fußballspieler
 Lucien Lester Ainsworth (1831–1902), US-amerikanischer Politiker
 Mary Ainsworth (1913–1999), US-amerikanische Entwicklungspsychologin
 Robert Ainsworth (1660–1743), englischer Lehrer und Autor
 Sarah Ainsworth (* 1985), britische Freestyle-Skiläuferin
 Thomas Ainsworth (1795–1841), englischer Ingenieur
 Walden L. Ainsworth (1886–1960), US-amerikanischer Admiral
 William Francis Ainsworth (1807–1896), englischer Forschungsreisender
 William Harrison Ainsworth (1805–1882), englischer Romanautor

Ainsworth steht für:
 Ainsworth Airport, Airport im Liberty County, Texas
 Ainsworth Municipal Airport, Airport im Brown County, Nebraska
 City of Ainsworth, kanadischer Raddampfer
 Ainsworth Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Ainsworth House
 Ainsworth Bay, Bucht an der ostantarktischen Georg-V.-Küste